Boyde ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Boyde (* 1967), deutscher Pianist
 James Boyde (* 1943), kanadischer Biathlet
 Kathrin Boyde (* 1970), deutsche Leichtathletin

Siehe auch:
 Boyd